Qa'im ist der Name folgender Personen:

 Al-Qa'im (Abbaside) (1001–1075), 26. Kalif der Abbasiden
 Al-Qa'im (Fatimide) (893–946), zweiter Kalif der Fatimiden